Светско првенство у кошарци 1970. је било 6. светско кошаркашко првенство које се одржало између 12. маја и 24. маја 1970. у Југославији. Учествовало је 13 репрезентација. 

Ово је било први пут да је светско првенство одржано у Европи и ван Јужне Америке, као и први пут на говорном подручју словенских језика.

Дворане

Земље учеснице

Први круг

Група А - Сарајево

Табела групе А

Група Б - Сплит 
1. коло 10. мај

2. коло 12. мај

3. коло 13. мај

Табела групе Б

Група Ц - Карловац 
1. коло 10. мај

2. коло 12. мај

3. коло 13. мај

Табела групе Ц

Утакмице за пласман од 8. до 13. места - Скопље

Резултати 

2. коло 19. мај

3. коло 20. мај

4. коло 22. мај

5. коло 23. мај

Табела

Утакмице за медаље - Љубљана

Резултати 
1. коло 16. мај

2. коло 17. мај

3. коло 18. мај

4. коло 20. мај

5. коло 21. мај

6. коло 23. мај

7. коло 24. мај

Табела

Коначан пласман

Награде

Најбоља петорка 
 Крешимир Ћосић (Југославија)
 Сергеј Белов (СССР)
 Модестас Паулаускас (СССР)
 Убиратан Переира (Бразил)
 Кени Вашингтон (САД)

Најбољи поентери 
 Шин Донг-Па (Јужна Кореја) 32.6
 Дејвис Пералта (Панама) 20
 Јири Зидек. (Чехословачка) 19.3
 Педро Гарсија (Куба) 18.5
 Педро Ривас (Панама) 18.5
 Ли Ин-Пјо (Јужна Кореја) 18
 Омар Арестиа (Уругвај) 17.7
 Луис Менон (Бразил) 17.3
 Боб Молински (Канада) 17.1
 Виктор Ернандез (Уругвај) 16.5

Састави победничких екипа

Референце

Спољашње везе 

 Резултати
 Obeležili šampionsku titulu od pre 40 godina: Daneu okupio zlatne momke;Blic, 12. 12. 2010.

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у 1970.
Кошарка у Југославији